Quaker Hill Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Quaker Hill Historic District (Connecticut), ID-Nr. 02000337
 Quaker Hill Historic District (Delaware), ID-Nr. 79000635